Калу́жское сельское поселение — муниципальное образование в Северском районе Краснодарского края России. 

В рамках административно-территориального устройства Краснодарского края ему соответствует Калужский сельский округ.

Административный центр — станица Калужская.

Символика 
Флаг Калужского сельского поселения утверждён 7 декабря 2010 года решением Совета Калужского сельского поселения.

История 
Калужское сельское поселение в составе Северского района было образовано согласно Закону Краснодарского края от 1 апреля 2004 года №677-КЗ.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения (сельского округа) входят 2 населённых пункта:

Местное самоуправление 
 Глава сельского поселения
Иванченко Гульфия Салиховна

Примечания

Ссылки 
 Сайт общественно-политической газеты Северского района «Зори»
 Исторический портал Северского района
 Калужское сельское поселение на сайте Северского района

Сельские поселения Северского района